Lochenbach ist ein geographischer Name:

 Lochenbach, Dorf der Gemeinde Auhausen im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Lochenbach (Beutenbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Beutenbachs (zur Eyach, zum Neckar) bis Weilstetten, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lochbach